

Філімоново — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Філімоново — присілок, Юкаменський район, Удмуртія